Vučković ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Vučković  (* 1976), jugoslawischstämmige US-amerikanische Elektrotechnikerin und Hochschullehrerin
 Nenad Vučković (* 1980), serbischer Handballspieler
 Severina Vučković, verheiratete Kojić, bekannt als Severina (* 1972), kroatische Popsängerin
 Vojislav Vučković (1910–1942), jugoslawischer Komponist
 Zdenka Vučković (1942–2020), jugoslawische Sängerin

Vuckovic ist der Familienname folgender Personen:
 Ariane Vuckovic (* 1965), deutsche Fernsehjournalistin und Korrespondentin
 Stephan Vuckovic (* 1972), deutscher Triathlet

Siehe auch:
 Vuković
 Vučić